Бохінь (словенс. вимова: [ˈBɔ̀ːxin] ; ), або Богінська долина () або Бохінський басейн (), — басейн, який становить 20 км довжиною і 5 км шириною в Юліанських Альпах, у Верхній Карніолі на північному заході Словенії. Перетинає річка Сава Богінька. Головною його особливістю є перигляціальне озеро Бохінь (). Бохінь є частиною муніципалітету Бохінь, місцем розташування якого є Бохинська Бистриця.

Географія 

Басейн складається з чотирьох географічних одиниць: Нижня долина (), Верхня долина (), Басейн Уканца або басейн озера (; Єзерська котлина) та басейн ). Вона обмежена головною стіною Комарча (Komarča) на одному кінці і каньйоном Сотеска (Soteska) на іншому. Нижній гірський масив Бохінь представляє його південну межу. Річка Сава вирізала каньйон між плато Єловиця та Поклюка на сході. На півночі гора Триглав, найвища гора Словенії, також є частиною муніципалітету.

Сава Бохіньська (яка зливається з Савой Долинка в Саву) починається тоді, коли дві річки, то Jezernica і Мостніца, злиття. Мостніца походить з долини Воє, тоді як Єзерніца — це дуже коротка річка, що витікає з озера Бохінь. У озеро впадає багато менших струмків. Найбільша з них, Савіца, виходить у Комарчі як великий водоспад. Водоспад Савіца () отримує більшу частину води з Чорного озера (), яка є найбільшою в долині Триглавських озер ().

Назва 

Назва Бохінь спочатку застосовувалась до села Средня Вас-у-Бохіню і була засвідчена як така в письмових джерелах в 1065 році як Бохінгун (і як Бохінгін в 1085–90, і Уочина в 1120). Як регіональна назва вона з'являється в письмових джерелах у 1250 р. як Вочина (і як Фочин у 1253 р., Вочіно у 1287 р. та Бочіно у 1333 р.). Назва походить від * Boxyn'ь, що має незрозуміле походження. Одна з можливостей полягає в тому, що це походить від гіпокоризму * Boxъ. Припущення, що воно має кельтський субстрат, малоймовірні.

Популярною псевдоетимологією цього імені є така історія: Бог давав землю людям і, закінчивши, зрозумів, що забув про невеличку групу людей, які мовчали і не наполягали, як інші. Через їх скромність і терпіння він відчував жаль до них. Ось чому він вирішив подарувати їм найкрасивішу землю з усіх, яку він виділив собі. Це називається Бохінь, тому що ми називаємо Бога Бох.

Улоговину часто називають долиною через відсутність чіткого розмежування долини та улоговини. Ще однією причиною може бути те, що словенське слово dolina в назвах різних словенських регіонів стосується не долини в геоморфологічному сенсі, а в значенні області на нижчій височині, оточеної вищими землями, що набагато більше більш загальне розуміння терміна.

Історія 

Географічні обставини сприяли ізоляції Бохінь в минулому. П'ять тисяч жителів — переважно нащадки корінних жителів Бохінь. Є історичні знахідки, які доводять, що долина була заселена ще в епоху бронзи.

Франце Прешерен, провідний поет Словенії, написав епічно — ліричну поему «Хрещення на Савіці», яка в основному є вигаданою, але відображає час насильницького хрещення язичників та битви між християнами та язичниками. Більша частина історії відбувається в Бохіні та на Бледі.

Міфи 
Існує багато легенд і міфів, що стосуються Бохіня. Більшість — короткі та жартівливі.

 Кажуть, що турки (могутні завойовники) обернулися, коли намагалися вторгнутися в Бохінь, бо думали, що це кінець світу.
 Чарівна істота, Золоторіг, живе в горах.
 Диявольський міст () було згідно з легендою, створеною Дияволом. Він уклав угоду з людьми, які не змогли побудувати міст самостійно, оскільки він завжди руйнувався. Угода полягала в тому, що якщо він побудує для них міст, першою душею, яка перетне його, буде його. Люди погодились, але не могли вирішити, кого відправити, коли це буде закінчено. Але один фермер відправив собаку. Диявол збожеволів, коли зрозумів, що вони його обдурили.

Люди 
Ізоляція також сприяла розвитку конкретного діалекту, який дуже відрізняється від верхньокаранського.  Існує також помітна різниця між діалектами у внутрішніх долинах. Люди живуть у 24 селах, найбільше з них — Бохинська Бистриця.

Туризм 

Бохінь почав відкриватися для туристів багато років тому, і найбільшою привабливістю стали природні визначні пам'ятки.

Бохінь став відправною точкою для туристів для одноденних поїздок, для прогулянок по стежках, що проходять по всій долині, а також для альпінізму. Це також пов'язано з сусідньою Богінською залізницею, яка включає Богінський тунель.

Взимку долина стає центром зимових видів спорту для лижників, сноубордистів, альпіністів, а також фігуристів на озері Бохінь. Влітку на озеро Бохінь відвідують плавці, а на річці Сава Бохінька — байдарочники та рибалки. Їзда на велосипеді, трекінг та скелелазіння також є типовими видами туристичної діяльності в цьому районі.

Примітки

Посилання 
 Bohinj.si . Туризм Бохінь.
 Bohinj-info.com. Туристичне бюро Бохіня.

Географія Словенії
Природа Словенії